Натуральне число 841
 841 рік до нашої ери
 841 рік нашої ери